UMA, Uma:
Аббревиатура
 Upper Memory Area, Upper Memory Blocks, верхняя память — 384 Кб памяти, расположенных между адресами А0000h и FFFFFh. Особенность архитектуры IBM PC
 Uniform Memory Access — архитектура многопроцессорных компьютеров с общей памятью
 Ultimate Medical Academy — учебное заведение в США, созданное для распространения среднего профобразования среди получателей социальных пособий.

Имя
 Ума () — в индийской мифологии имя дочери Гимавата, находящейся в супружестве с Шивой
 Турман, Ума (; 29 апреля 1970, Бостон) — американская актриса.

Другое
 Песчаные игуаны, Каймопалые игуаны () — род ящериц семейства жабовидных ящериц (Phrynosomatidae), обитающий в песках юго-западных штатов США и севера Мексики
 UMA — джазовый ансамбль (Роберт Юрьендал, Сакс, Алексей) из Эстонии в стиле эмбиент

См. также 
 Умма